Port Douglas (Brits-Columbia)
 Port Douglas (Queensland)